Влади́мир Я́ковлев:
 
 
 Яковлев, Владимир Анатольевич (1865—1924) — русский химик, специалист в области металлографии; один из авторов «ЭСБЕ».
 Яковлев, Владимир Анатольевич (род. 1944) — российский политик, первый губернатор Санкт-Петербурга.
 Яковлев, Владимир Андреевич (1927—1980) — контр-адмирал.
 
 
 Яковлев, Владимир Егорович (род. 1959) — российский журналист, основатель газеты «Коммерсантъ».
 Яковлев, Владимир Иванович (1892—1935) — деятель советских органов госбезопасности, чрезвычайный комиссар путей сообщения.
 Яковлев, Владимир Игоревич (1934—1998) — советский художник, представитель «неофициального» искусства.
 Яковлев, Владимир Михайлович (1903—1983) — советский конструктор авиационных двигателей, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Яковлев, Владимир Тимофеевич (1905—1978) — советский кинооператор.
 Яковлев, Владимир Фёдорович (1930—2009) — советский яхтсмен, Почётный мастер спорта СССР, участник Олимпийских игр 1972 года.
 Примечания